Уортон, Джозеф Джозеф Уортон (1722—1800) — английский поэт.
 Джозеф Уортон (1826—1909) — американский предприниматель и филантроп.